Сэр Уго Паскуале Мифсуд (; 12 сентября 1889, Валлетта, колония Мальта — 11 февраля 1942, там же) — мальтийский государственный деятель, премьер-министр Мальты (1924—1927 и 1932—1933).

Биография 
В 1910 г. окончил юридический факультет Королевского университета Мальты и начал карьеру адвоката. Позже стал признанным экспертом в области международного права, был членом Ассоциации международного права, а также участником конференции по вопросам международного права в Брюсселе. В ходе конференции по международному праву в Оксфорде (1932) был избран членом Исполнительного комитета и её вице-президентом. В 1934 г. стал президентом конференции в Будапеште на товарные знакам.

Являлся секретарем комиссии по подготовке мальтийской Конституции. В 1921 г. был избран в Законодательное Собрание.

 1921—1924 гг. — министр промышленности и торговли,
 1921—1922 и 1923—1924 гг. — министр по делам почты,
 1921—1922 и 1923—1924 гг. — министр сельского хозяйства и рыболовства,
 1924—1927 гг. — премьер-министр колониального правительства Мальты. Одновременно, в 1926—1927 гг. — министр финансов и генеральный прокурор. В 1927 г. был возведен в рыцарское достоинство.
 1932—1933 гг. — вновь премьер-министр, инициировал меморандум британскому правительству об изменении статуса Мальты вместо колонии на доминион.
 1939 г. — был членом Государственного совета,
 1942 г. — во время чрезвычайных дебатов по поводу намерения британских властей выслать с Мальты госслужащих сотрудничавших с Италией с ним случился инфаркт и через два дня политик скончался.

Источники 
 http://gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Prime%20Ministers%20of%20Malta/Pages/Sir-Ugo-P-Mizzi.aspx

Члены Националистической партии (Мальта)
Премьер-министры Мальты